Ocotempa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocotempa, Mixtla de Altamirano, ort, 
 Ocotempa, Ajalpan, ort, 
 Ocotempa (östra Tequila kommun), ort, 
 Ocotempa, Zoquitlán, ort, 
 Ocotempa, Tehuipango, ort, 
 Ocotempa (västra Tequila kommun), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar